Cyphocarpa är ett släkte av amarantväxter. Cyphocarpa ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Amarantväxter
Cyphocarpa